Франсиско Рохас има више значења:

 Франсиско Рохас, Корал де Чивас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Франсиско Рохас (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику